Алтыбай Арыстангалев (, 15 мая 1948; , Гурьевская область, Казахская ССР — 21 августа 2007; ) — ветеран труда, организатор животноводческой отрасли. Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники (2005).

Биография 
Алтыбай Арыстангалев Родился 15 мая 1948 года в селе Жаскайрат Кызылкогинского района Гурьевской области.

В 2005 году окончил Атырауское отделение Московского Современного гуманитарного института (заочно).

С 1965 по 1984 годы — тракторист, бригадир в совхозе «Красный Ту».

С 1984 по 1997 годы — заведующий хозяйственной фермой совхоза «Кызыл Ту».

С 1997 по 2003 годы — председатель крестьянского хозяйства «Айбар».

С 2003 по 2006 годы — президент АО «Жаскайрат».

С 2007 года — аким тайсойганского сельского округа.

Арыстангалиев провел большую работу по разведению овец и один из авторов Атырауской мясно-масляной каракульской породы.

Награждён Государственной премией Республики Казахстан в области науки и техники совместно с авторским коллективом за работу «Казахский тип каракульской породы и атырауская порода курдючных овец смушково-мясо-сальной продуктивности: методы выведения, современное состояние и перспективы развития» (2005 года)

Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями.

Примечания

Ссылки